Граф Бернхард Вильгельм Альбрехт Фридрих фон Гогенау (; ,  — ,  близ Зелёна-Гура) — немецкий дворянин.

Биография 
Фридрих — младший сын принца Альбрехта Прусского, брата императора Вильгельма I и короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. Родился во втором, морганатическом браке принца с Розалией Раух, дочерью военного министра Пруссии Густава фон Рауха. Не причислялся к дому Гогенцоллернов по причине своего происхождения.

После смерти матери Фридрих вместе со своим старшим братом Вильгельмом унаследовал замок Альбрехтсберг под Дрезденом и проживал в нём вплоть до своей смерти. В 1901 году вместе с Фридрихом Бото, братом князя Филиппа цу Эйленбурга, был вынужден оставить военную службу из-за своих гомосексуальных наклонностей. Фридрих оказался замешанным в обоих крупных скандалах, разразившихся в Германской империи при Вильгельме II: он входил в сомнительное ближнее окружение Вильгельма II во главе с князем Филиппом цу Эйленбургом, так называемый «либенбергский кружок», а также вместе со своей супругой сыграл роль в деле Котце.

Семья 
21 июня 1881 года Фридрих женился в Бербисдорфе на Шарлотте фон дер Деккен (1863—1933). У них родились:
 Альбрехт (1882—1966)
 Вильгельм (1884—1957), бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года
 Фридрих Карл (1895—1929)
 Фридрих Франц (1896—1918), погиб в Первую мировую войну

Примечания

Литература 
 John C. G. Röhl: Wilhelm II: der Aufbau der persönlichen Monarchie, 1888—1900. C. H. Beck, München 2001, S. 744 ff.
 Wolfgang Wippermann: Skandal im Jagdschloss Grunewald. Männlichkeit und Ehre im deutschen Kaiserreich, Primus Verlag, Darmstadt 2010. ISBN 3-89678-810-8

Ссылки 
 Биография на сайте замка Альбрехтсберг 

Дворянство Германии
Военачальники Германской империи
Похороненные в Дрездене
Альбрехт Прусский (1809—1872)
Дети от морганатических браков Гогенцоллернов